Мадура — топоним:
 Мадура — остров в Малайском архипелаге в составе Индонезии.
 Мадура — пещера в Австралии на равнине Налларбор.
 Мадура — пролив в акватории Малайского архипелага между индонезийскими островами Ява и Мадура.
 Мадура — государство, существовавшее с 1948 по 1950 годы.
 Мадьюра () — придорожный посёлок в Австралии.